Калзонтепек има више значења:

 Калзонтепек (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Калзонтепек (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику